Габдулла Чельбир () - эмир (правитель) Волжской Булгарии с 1178 по 1225 годы.

Биография 

Габдулла Чельбир был сыном ханa Отяка. Во времена его правления Волжская Булгария укрепилась экономически, была создана боеспособная армия. При нём столица была перенесена из Болгара в город Биляр.

Тем не менее правление Чельбира пришлось на неспокойное время. Он пытался сгладить противоречия между различными племенами в составе государства, примирить пёстрый конфессиональный состав населения. В период его правления было инициировано укрепление границ Булгарии: строительство новых крепостей, приведение в порядок существующих фортификационных сооружений и создание оборонительных рвов и каналов. Армия была разделена на регулярные войска и ополчение. Данные шаги были предприняты из-за дошедших вестей о приближении с востока монголов под предводительством Чингисхана. Чельбир также посетил некоторые соседние страны, чтобы привлечь новых союзников против потенциального врага.

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту

Правители Волжской Булгарии
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века